

Атлантик — місто, штат Айова
 Атлантик — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Атлантик — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Атлантик — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Atlantic (значення)